Meine steht für:

 Meine, Gemeinde im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Meine & Liebig, 1872 gegründete Back- und Puddingpulverfabrik

Meine ist der Familienname folgender Personen:

 August Meine (1916–1996), deutscher Jurist und SS-Führer
 Hartmut Meine (* 1952), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Helmut Meine (1929–2016), deutscher Kommunalpolitiker, Historiker und Ortschronist
 Klaus Meine (* 1948), deutscher Rocksänger
 Ole Meine (* 1970), deutscher American-Football-Spieler
Siehe auch:
 Mein
 Maine (Begriffsklärung)
 Mayne